Елена Овчинникова:
 Овчинникова, Елена Валерьевна (род. 1982) — российская спортсменка (синхронное плавание).
 Овчинникова, Елена Васильевна (более известна под фамилией Чебукина; род. 1965) — советская, российская и хорватская волейболистка, Олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Овчинникова, Елена Сергеевна (род. 1987) — украинская спортсменка, кикбоксер.